El término corpus puede referirse, en esta enciclopedia:

Derecho 
 al Corpus iuris civilis, una recopilación de derecho romano;
 al habeas corpus, una institución jurídica que exige la presentación ante un juez de un detenido para que este determine su libertad si no encuentra motivo contrario;

Historia
 al Corpus de Sangre (1640), una revuelta en Barcelona, España;
 al Corpus Inscriptionum Latinarum, una recopilación exhaustiva de inscripciones del mundo romano;

Lingüística
 a un corpus lingüístico, un conjunto de ejemplos reales de uso de una lengua;

Lugares 
 a Corpus, una localidad de Argentina;
 al Proyecto hidroeléctrico Corpus Christi, que se construiría entre la Argentina y el Paraguay;

Música 
 a Habeas Corpus, un grupo de música;

Religión 
 a Corpus Christi, una fiesta religiosa;

Referencias